Список аэропортов Тринидад и Тобаго: 

Тринидад и Тобаго, официально Республика Тринидад и Тобаго — государство-архипелаг в южной части Карибского бассейна, расположенное к северо-востоку от Венесуэлы и к югу от Гренады на Малых Антильских островах. Он разделяет морские границы с другими странами, включая Барбадос на северо-востоке, Гайану на юго-востоке и Венесуэлу на юге и западе. Страна занимает площадь 5128 квадратных километров и состоит из двух основных островов, Тринидада и Тобаго, а также множества более мелких форм рельефа. Тринидад — самый крупный и густонаселëнный из островов.

Оба международных аэропорта страны управляются и эксплуатируются «Управлением аэропортов Тринидада и Тобаго», государственным учреждением созданным в 1979 году. Оно подчиняется министерству труда и транспорта.

Список аэропортов 
Жирным выделены аэропорты, регулярно осуществляющие коммерческие авиарейсы.

Ссылки

См. также 
 Список авиакомпаний Тринидада и Тобаго

Примечания 

Списки:Тринидад и Тобаго
Тринидад и Тобаго